Горный чинантекский язык (Highland Chinantec) — чинантекский язык, состоящий из двух диалектов: кьётепекского и комальтепекского, распространённых в штате Оахака в Мексике.

Диалекты 
 Кьётепекский диалект (Highland Chinantec, Quiotepec Chinantec) распространён в городе Сан-Хуан-Баутиста-Ататла округа Этла штата Оахака; в городах Манинальтепек, Реформа, Росарио-Теместитлан, Сан-Педро-Йолох, Сан-Хуан-Кьётепек округа Истлан штата Оахака. Включает в себя йолохский поддиалект.
 Комальтепекский диалект (Comaltepec Comaltepec, Jmii’) распространён в городах Виста-Эрмоса (Кьётепек), Ла-Эсперанса, Манинальтепек, Росарио-Теместитлан, Сан-Мартин-Сойолапан, Сан-Педро-Йолох, Сантьяго-Комальтепек, Соледад-Тектитлан на севере штата Оахака.

Письменность 
Алфавит кьётепекского диалекта из издания 1966 года: A a, B b, C c, Cw cw, D d, Ds ds, Dy dy, E e, F f, G g, H h, I i, Ɨ ɨ, J j, L l, M m, N n, Ñ ñ, Ng ng, O o, Ø ø, on, oh, 'ø, P p, Qu qu, R r, S s, T t, Ts ts, Ty ty, U u, Ʉ ʉ, u', W w, X x, Y y.

Алфавит комальтепекского диалекта из издания 1979 года: A a, B b, C c, Ch ch, D d, E e, Ea ea, F f, G g, H h, I i, Ɨ ɨ, J j, L l, M m, N n, Ñ ñ, O o, Ø ø, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, Ʉ ʉ, Y y, '.

Алфавит комальтепекского диалекта из издания 2006 года: A a, B b, C c, Ch ch, D d, Ds ds, E e, Ea ea, F f, G g, H h, I i, Ɨ ɨ, J j, L l, M m, N n, Ñ ñ, O o, Ø ø, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, Ʉ ʉ, Y y, '.

Примечания

Ссылки 
 Комальтепекский
 Кьётепекский

Языки Мексики
Чинантекские языки